Lüssow ist der Name folgender Orte:

 Lüssow (Gützkow), Ortsteil der Stadt Gützkow im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Lüssow (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Rostock
 Lüssow (bei Stralsund), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Lusowo (ehemals Lüssow im Landkreis Regenwalde, Pommern), Ortschaft in der Gemeinde Płoty, Woiwodschaft Westpommern

Lüssow ist der Name folgender Personen:

 Birger Lüssow (* 1975), deutscher Politiker (NPD) und MdL in Mecklenburg-Vorpommern (seit 2006)
 Hans Lüssow (* 1942), deutscher Offizier, zuletzt Vizeadmiral der Deutschen Marine